

Referencias 

Bella